Lesnoi (Sverdlovsk), ciutat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Lesnoi (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Lesnoi (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Lesnoi (Buriàtia), localitat de la república de Buriàtia, a Rússia
 Lesnoi (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia